

Događaji 
  od oko 1600. pa do približno ove godine – staro carstvo Hetita s glavnim gradom Hatušom

Rođenja

Smrti

Izvori